Bille en tête peut désigner :
 Bille en tête, roman d'Alexandre Jardin, publié en 1986 ;
 Bille en tête, film de Carlo Cotti, sorti en 1989, d'après le roman d'Alexandre Jardin.